Apelholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apelholmen, Houtskär, Egentliga Finland, 
 Apelholmen, Nagu, Egentliga Finland, 
 Apelholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), ö, Egentliga Finland, 
 Apelholmen (vid Kasnäs, Kimitoön), Egentliga Finland,

Se även
Apelholm
Apalholm

Robotskapade Finlandförgreningar